Даница Цвитановић је била југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1964. || Лито виловито || Шјора која крпи заставу за процесију
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1971. || Наше мало мисто (ТВ серија) || Жена из прве црквене клупе
|-
| 1973. || Ћа смо на овон свиту (ТВ серија) || Удовица
|-
| 1976. || Ђовани (ТВ филм) || Пријатељица ноћи
|-
| 1977. || Човик и архитектура (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980−1981. || Вело мисто (ТВ серија) || Продавачица на Воћном тргу
|-
| 1984. || -{Les cavaliers de l'orage}- || 
|-
| 1984. || Задарски мементо || /
|-
| 1985. || Од петка до петка || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1991. || Бужа (ТВ филм) || /
|}

Спољашње везе 
 

Хрватске глумице
Југословенски глумци